Osoby o tym nazwisku:
 Daniella Pineda – amerykańska aktorka
 Gonzalo Pineda – meksykański piłkarz
 Hugo Pineda – meksykański piłkarz 
 Jean Paul Pineda – chilijski piłkarz 
 Luis Andres Pineda – panamski bokser 
 Manu Pineda – hiszpański polityk, działacz związkowy, społeczny
 Mauricio Pineda – argentyński piłkarz 
 Orbelín Pineda – meksykański piłkarz 
 Tomas Pineda – salwadorski piłkarz

Inne:
 (19497) Pineda – planetoida z pasa głównego asteroid
 Pineda – rodzaj roślin z rodziny wierzbowatych